Batista este un prenume portughez sau spaniol și se poate referi la :

 Dave Batista, un wrestler si actor american care a evoluat in WWE
 Esteban Batista, un jucător de baschet al echipei Atlanta Hawks
 Fulgencio Batista, un lider cubanez dictator
 João Batista da Silva, un fotbalist brazilian
 João Batista Biglia dirijor de cor
 J.P. Batista, un jucător de baschet al echipei BC Lietuvos Rytas (Vilnius, Lituania)
 Miguel Batista, un jucător dominican de baseball 
 Norkys Batista, o actriță venezueleană 
 Rafael Batista, un jucător de baseball dominican
 Ricardo Batista, un fotbalist portughez

Batista poate fi denumirea unor localități din Spania sau Portugalia